Ostryj, mys kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ostryj, mys (udde i Antarktis), 
 Ostryy Point, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar